Colm Meaney (1953-), est un acteur irlandais.
 Michael Meaney (?-), est un professeur québécois de psychiatrie.
Patronyme irlandais